Gabon, država u Africi
 Gabon (rijeka), rijeka
 Gabon (estuarij), estuarij
 Gaboń, naselje u Poljskoj